

Sigle 
 Actionscript Virtual Machine  – interprete delle istruzioni ActionScript di Flash Player
 Around View Monitor  – monitor di visione circostante
 Automatic vehicle monitoring  – sistema per il monitoraggio automatico dei mezzi di trasporto

Aziende 
 AVM – società tedesca produttrice di apparecchiature elettroniche
 Azienda Veneziana della Mobilità  – società del comune di Venezia
 Area Vasta Mobilità  – azienda di trasporti romagnola